Yuma o quechan, llengua yuma parlada pels quechans al sud-est de Califòrnia i sud-oest d'Arizona a la baixa vall del riu Colorado i el Desert de Sonora
 llengües yuma-cochimí, família lingüística parlada a la Baixa Califòrnia i nord de Sonora a Mèxic i sud de Califòrnia i sud-oest d'Arizona als EUA
 Yuma (pel·lícula) (1957), film de Samuel Fuller
 Yuma o quechans, tribu que parla una llengua del grup de les llengües yuma-cochimí
 Toponímia:
 Estats Units: 
 Yuma (Arizona), població dels Estats Units
 Yuma (Colorado), població dels Estats Units
 República Dominicana
 Riu Yuma, riu de la República Dominicana
 Yuma (República Dominicana), regió de la República Dominicana
 Biografies:
 Yuma Ando
 Yuma Nakayama, cantant i actor japonès
 Yuma Yuma, activista pels drets LGBT

 Yuma (psicoterapeuta)